Plaats in Indonesië
 Ngrayung (Gandusari), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Ngrayung (Plumpang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java